Albert Dubly – calciatore francese
Jean Dubly – calciatore francese
Jules Dubly – calciatore francese, fratello di Jean
Raymond Dubly – calciatore francese